Merry Christmas kan syfta på:

Musik 
Merry Christmas – ett julalbum av Bing Crosby, se White Christmas (musikalbum)
Merry Christmas (album av Johnny Mathis) – ett julalbum av Johnny Mathis
Merry Christmas (album av Supremes) – ett julalbum av Supremes
Merry Christmas (album av Mariah Carey) – ett julalbum av Mariah Carey från 1994
Merry Christmas (album av Daniel Johnston) – ett julalbum av Daniel Johnston från 1988
Have Yourself a Merry Little Christmas – en julsång av Hugh Martin och Ralph Blane
Merry Christmas Everyone – ett album av Shakin' Stevens, släppt 1985

Film och TV 
 Merry Christmas (film, 2005) – (Joyeux Noël) släppt 2005
 "Merry Christmas" (Ben 10 episode) – en episod av den animerade serien Ben 10
 Merry Christmas, Mr. Lawrence – film, släppt 1983